Михаил Баскаков:
 Баскаков, Михаил Васильевич — российский скульптор.
 Баскаков, Михаил Егорович (ум. 1766) — капитан-поручик Преображенского полка во время переворота 1762 года.